Платформа 1479 км — пассажирская железнодорожная платформа в Крыму. Расположена между станциями Чистенькая и Почтовая в Бахчисарайском районе Крыма. Остановочный пункт электричек Севастопольского направления. Платформа расположена на окраине села Приятное Свидание, ближайшие сёла: Тополи в 400 м и Малиновка в 1,5 км.

См. также 
 Приятное Свидание

Примечания

Ссылки 
  Расписание пригородных поездов
 Крымское отделение Приднепровской железной дороги

Остановочные пункты Крыма